Grande Macapá pode se referir a:

Macapá - Capital do estado brasileiro do Amapá.
Região Metropolitana do Macapá - Região Metropolitana do Brasil localizada no estado brasileiro do Amapá.

Desambiguação